Buchbach (Opper-Beieren)
Buchbach (Neder-Oostenrijk)